Tavistock (Devon), plaats in het Engelse graafschap Devon.
 Tavistock (Delaware), plaats in de Amerikaanse staat Delaware.
 Tavistock (New Jersey), plaats in de Amerikaanse staat New Jersey.